Сан Хосе де Буенависта има више значења:

 Сан Хосе де Буенависта (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта, Ел Кочинито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта, Сан Хосе де Абахо (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта, Вињедо (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де Буенависта (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику